een plaats in Canada, zie Morin Heights (Canada)
 een album van Pilot, zie Morin Heights (Pilot)